Grupa halogenowa to w chemii grupa funkcyjna składająca się z jednego atomu halogenu (chlor, brom, jod). Występuje ona w wielu związkach chemicznych. W chemii organicznej tradycyjnie oznacza się ją dużą literą "X-".

H